Penry ist der Name von

 John Penry (1563–1593), bekannter Protestant und Märtyrer von Wales
 Rupert Penry-Jones (* 1970), englischer Schauspieler